Andrew Hughes je lahko:
 Andrew Hughes (policist)
 Andrew Hughes (nogometaš)